

Оймаут — село, Байганинський район, Актюбінська область
 Оймаут — село, Сайрамський район, Туркестанська область